Hedensted Kommune ist eine dänische Kommune in der Region Midtjylland. Hedensted Kommune hat  Einwohner (Stand ) und eine Fläche von  km²

Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Hedensted Kommune mit der benachbarten Juelsminde Kommune und dem größten Teil der Tørring-Uldum Kommune (ohne Grejs, welches sich der Vejle Kommune anschloss), alle im Vejle Amt.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

Außerdem liegen auf dem Gebiet der Kommune kleine Anteile des Grejs Sogn, der hauptsächlich in der Vejle Kommune und des Klovborg Sogn, der hauptsächlich in der Ikast-Brande Kommune liegt. Ein kleiner Anteil des Sindbjerg Sogn liegt wiederum auf dem Gebiet der Vejle Kommune.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Hedensted Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)